Ильина Гора — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 7 км к северо-востоку от села Карамышево и в 36 км к востоку от центра города Пскова.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 10 человек.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района